Манеке́н (от  — человечек):

 Манекен — изделие, имитирующее форму человеческого тела.
 «Манекен» — театр в Челябинске.
 «Манекен» — рекламный ролик Тима Бёртона.
  — украинский музыкальный проект Евгения Филатова.
 Кинофильмы:
 «Манекен» () — кинофильм, 1937, США, реж. Фрэнк Борзейги.
 «Манекен» () — кинофильм, 1987, США, реж. Майкл Готтлиб.